Golf puede hacer referencia a:
un deporte;
el videojuego relacionado con el deporte nombrado anteriormente;
una cadena de TV española dedicada al mismo deporte;
una cadena de TV estadounidense dedicada al mismo deporte;
un juego de la saga de Mario para la Nintendo 64;
Volkswagen Golf, el coche de esa marca;
salsa golf, una salsa fría;
clase Golf, una clase de submarinos soviéticos;
La letra G en el alfabeto fonético OACI.

Localidades 
 Campo de Golf, entidad de población del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña (Galicia, España);
 Campo de Golf, entidad de población del municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España);
 Campo de Golf, entidad de población del municipio de Zarapicos, provincia de Salamanca (Castilla y León, España);
 Campo de Golf Polígono 13, entidad de población del municipio de Aljaraque, provincia de Huelva (Andalucía, España);
 Dehesa Golf, entidad de población del municipio de Cabanillas del Campo, provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha, España);
 El Golf de Sant Julià, entidad de población del municipio de San Julián de Ramis, provincia de Gerona (Cataluña, España);
 Escalona Golf, entidad de población del municipio de Escalona, provincia de Toledo (Castilla-La Mancha, España);
 Golf Guadiana, entidad de población del municipio de Badajoz, provincia de Badajoz (Extremadura, España);
 Urbanitzacio Golf Peralada, entidad de población del municipio de Peralada, provincia de Gerona (Cataluña, España);
 Urbanización Oasis Golf, entidad de población del municipio de Carrascal de Barregas, provincia de Salamanca (Castilla y León, España);
 Zona Residencial del Golf, entidad de población del municipio de Bolvir, provincia de Gerona (Cataluña, España);
 Golf, localidad del condado de Palm Beach, estado de Florida (Estados Unidos);
 Golf, localidad del condado de Cook, estado de Illinois (Estados Unidos);